Acrodon är ett släkte av isörtsväxter. Acrodon ingår i familjen isörtsväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Isörtsväxter
Acrodon